Pauliceia é um bairro localizado na porção noroeste da cidade de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, Brasil.

Limites Geográficos 
Norte: Bairro Taboão 

Sul: Município de Diadema

Leste Bairro: Rudge Ramos (como divisor a Via Anchieta)

Oeste: Município de Diadema
Bairros de São Bernardo do Campo